Niemcy:
 Taunus – pasmo górskie
 Main-Taunus – powiat w kraju związkowym Hesja
 Rheingau-Taunus – powiat w kraju związkowym Hesja

Inne:
 Ford Taunus
 Taunus BKK